Светска група II Фед купа састоји се од 8 екипа.

Састави екипа 
 
 Каја Канепи (21), Марет Ани (432), Маргит Рутел (411), Анет Контавејт
 
 Ребека Марино (84), Александра Вознијак (138), Шерон Фичман (230), Мари-Ев Пелетје (537)
 
 Софија Арвидсон (51), Јохана Ларсон (71), Ана Бразникова (586), Сандра Рома ()
 
 Андреа Петковић (33), Јулија Гергес (38), Татјана Малек (136), Ана-Лена Гренефелд (171)
 
 Полона Херцог (47), Маша Зец Пешкирич (141), Катарина Среботник (314), Тјаша Сримф ()
 
 Бојана Јовановски (54), Александра Крунић (283), Ана Јовановић (322), Тамара Чуровић (621)
 
 Катерина Бондаренко (92), Олга Савчук (153), Лесја Цуренко (157), Јулија Бајгелзимер (210)
 
 Марија Хосе Мартинез Санчез (29), Карла Суарез Наваро, (62) Анабел Медина Гаригес (81), Нурија Љагостера Вивес (126)

Жреб 
Мечеви су одиграни 5-6. фебруара 

Победнице ће са пораженим екипама из Светске групе -{I}- играти 16. - 17. априла у доигравању (плеј оф) за попуну Светске групе за 2012. годину.

Поражене екипе ће играти са победницама регионалних такмичења: две првопласиране из Евроафричке зоне, победник Америчке зоне и победник Азијскоокеанијске зоне, доигравање (плеј оф) за опстанак у Светској групи -{II}- у 2012. години.

Детаљи

Естонија — Шпанија

Словенија — Немачка

Србија — Канада

Шведска — Украјина

Види још 
 Фед куп
 Фед куп 2011.

Референце

Спољашње везе 
 2011 Fed Cup 

Фед куп
Фед куп 2011.
Тенис 2011.